Со́я — многозначный термин:
 Соя — бобовое растение.

Фамилия 
 Соя Антон Владимирович (род. 1967) — русский писатель, автор песен, поэт, рок-продюсер.
 Соя, Елена Игоревна (род. 1981) — олимпийская чемпионка 2000 года по синхронному плаванию.
 Соя, Марко (род. 1983) — итальянский хоккеист.

Топоним 
 Соя — крайняя северная точка Японии.
 Соя — округ в составе губернаторства Хоккайдо (Япония).
 Соя — тёплое морское течение в южной части Охотского моря.
 Соя — японское название пролива Лаперуза.
 Соя — деревня в Лысьвенском районе Пермского края.
 Соя — озеро в Таджикистане.

См. также